Сан-Мигел-дус-Кампус:

 Сан-Мигел-дус-Кампус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Сан-Мигел-дус-Кампус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Алагоас.